

Sigle 
 Optical mark recognition – riconoscimento ottico delle marcature

Aziende 
 Officine Meccaniche Rezzatesi – azienda italiana del settore automotive

Codici 
 OMR – codice valutario ISO 4217 del Rial dell'Oman, valuta dell'Oman